

Geografia 

 Traves – comune della città metropolitana di Torino

 Traves – comune dell'Alta Saona